Пласенсия-де-Халон (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 34,72 км². Население — 404 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы